Menschenfalle bezeichnet
 Die Menschenfalle (1949) (Originaltitel Trapped), amerikanischer Spielfilm, Regie Richard Fleischer
 Die Menschenfalle (1961) (Originaltitel Man-Trap), amerikanischer Spielfilm, Regie Edmond O’Brien 
 Die Menschenfalle (Originaltitel The People Trap), Kurzgeschichte von Robert Sheckley